Koumana désigne plusieurs localités : 
 Koumana, une ville du Burkina Faso ;
 Koumana, une ville de Guinée.